Turek – obywatel Turcji oraz chłopiec lub mężczyzna narodowości tureckiej

W Polsce 
 Turek – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Turek
 Turek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów 
 Turek – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Poświętne 
 Turek – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Turek – gmina wiejska
 Turek – dawna gromada

Miejscowości na Białorusi
 Turek – dawna leśniczówka w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.

Szczyty
 Turek – szczyt w Karkonoszach
 Turek – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich